ICV steht als Abkürzung für:
 Iniciativa per Catalunya Verds
 XM1206 Infantry Carrier Vehicle
 Längstwellensender ICV
 International Congress of Vexillology, der Internationale Kongress für Flaggenkunde, siehe Vexillologie

Abkürzung